Gohowczyk ist der Familienname von

 Hubertus Gojowczyk (* 1943), deutscher Objekt- und Konzeptkünstler
 Peter Gojowczyk (* 1989), deutscher Tennisspieler